Сезон 2016/2017  — 26-й розыгрыш Евролиги среди баскетбольных женских клубных команд Европы с момента изменения названия чемпионата.

Участники

Групповой турнир

Группа А

Группа В

Плей-офф 

Серии игрались по схеме «1-1-1» до двух побед. Клубы, указанные первыми, получили преимущество своей площадки.

{| class=wikitable style="text-align:center;"
!width=220|Команда #1
!width=40|Счет
!width=220|Команда #2
!width=70|1 матч<small>7 марта
!width=70|2 матч<small>10 марта
!width=70|3 матч15 марта
|-
| align=left style="background: gold;"|  Динамо (К) ||2 — 0 || align=left| Бурж Баскет ||76 : 71 ||104 : 92 ||align=left style="background: grey;"|
|-
| align=left style="background: gold;"|  Фенербахче ||2 — 1 || align=left|  Перфумериас Авенида ||78 : 68 ||66 : 76 ||87 : 80
|-
| align=left style="background: gold;"|  УГМК||2 — 0 ||align=left| Фамилья ||92 : 47 ||102 : 67 ||align=left style="background: grey;"|
|-
| align=left|  Надежда ||1 — 2 || align=left style="background: gold;"| ЗВВЗ УСК ||80 : 57 ||55 : 64 ||57 : 70
|}

 Финал четырёх 

Финал четырёх прошёл в Екатеринбурге в ДИВС «Уралочка» с 14 и 16 апреля 2017 года.

 ФИНАЛ 

 Состав победителей 

 Лидеры сезона 

 Очки 

 Подборы 

 Передачи

Ссылки 
 

Женская Евролига
2016 год в баскетболе
2017 год в баскетболе